Гран-при Бельгии 2018 года (оф. Formula 1 2018 Johnnie Walker Belgian Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 26 августа 2018 года на автодроме Спа-Франкоршам в Бельгии. Это тринадцатый этап сезона 2018 года. Поул-позицию выиграл Льюис Хэмилтон, пилот команды Mercedes в дождевой квалификации.

Квалификация 

Примечания
  — Валттери Боттас и Нико Хюлькенберг должны были стартовать с последнего ряда из-за замены элементов силовой установки, но Карлос Сайнс и Стоффель Вандорн также заменили элементы СУ и стартовали в самом конце пелотона.

Гонка 

Примечания
  – Валттери Боттас был наказан 5-секундным штрафом за столкновение с Сергеем Сироткиным.

Положение в чемпионате после Гран-при 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Кубок конструкторов

Примечания

Ссылки 
 
 
 Гонка на официальном сайте Чемпионата мира

Гран-при Бельгии